Федюково (Волоколамский район)
 Федюково (Подольский район)